The Escapist – album Gaby Kulki
 The Escapist – serwis internetowy poświęcony grom komputerowym